Tragetuch bezeichnet:

 eine Plane mit Griffen, um nicht gehfähige Personen zu transportieren, siehe Rettungstuch
 eine Tragehilfe, um einen Säugling am Körper zu tragen, siehe Babytragetuch